Натуральне число 1020
 1020 рік до нашої ери
 1020 рік нашої ери